Nico Blom (politicus) (1899 — 1972), een Nederlandse rechter, ambtenaar en politicus.
 Nico Blom (musicus) (1964), een Nederlandse organist, componist en koordirigent.